Messias steht für:

 Messias, biblische Hoffnungsfigur
 Messias (Alagoas), Gemeinde in Brasilien

Kunstwerke:
 Der Messias (Messiah), Oratorium von Georg Friedrich Händel (1741)
 Messias (Telemann), Oratorium von Georg Philipp Telemann (1759)
 Messias (Klopstock), religiöses Epos von Friedrich Gottlieb Klopstock (1773)
 Der Messias (Film), italienisch-französischer Film von Roberto Rossellini (1976)
 Messias (Roman), Roman von Boris Starling (1999)
 Messias (Fernsehreihe), britische Fernsehreihe (ab 2001)

Messias ist der Name folgender Personen:

 Junior Messias (* 1991), brasilianischer Fußballspieler >!-- https://www.transfermarkt.de/junior-messias/profil/spieler/449151 -->

Siehe auch:
 Messiah (Begriffsklärung)
 Mesías